El embornal, imbornal o desaguadero es una abertura en las paredes laterales de una estructura hacia el aire libre para los propósitos de drenaje de agua. Por lo general son colocados cerca del nivel del suelo a drenar, y permiten que la lluvia o líquidos fluyan por el lateral de la estructura.

Etimología 
La palabra embornal deriva del italiano ombrinale o directamente del latín  ombrinale, del griego ombrinós ‘pluvial’, derivado de ombrós'' 'lluvia'.

Tipos 
Hay dos tipos principales de sumideros:

 Los que hay en los barcos que llevan embornales a nivel de la cubierta, para permitir que escurra el agua de mar o de lluvia.
 Los que hay en los edificios con barandillas en los tejados se pueden construir alcantarillas para que el agua de lluvia escurra, en lugar de ponerlo dentro de la barandilla de la azotea. Los embornales también se pueden poner en los parapetos, con el mismo propósito.

Véase también 
 Desagüe
 Rígola
 Tingladillo

Enlaces externos 
 Diagramas utilizados en esquemas hidráulicos.

Referencias 

Casco de un barco